Alexandre este un prenume francez și portughez care se poate referi la:

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Prenume masculine